Die International Lawn Tennis Challenge 1931 war die 26. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nordamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzte sich Großbritannien gegen die USA mit 3:2 durch, welches damit nach elf Jahren in Serie erstmals seit 1920 nicht ins Finale einzog. Großbritannien scheiterte im vom 24. bis 26. Juli stattfindenden Finale aber an Titelverteidiger Frankreich. Frankreich gewann damit den fünften Titel in Serie.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 31 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 22 Teams an.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus drei Teilnehmern in der Nord- und fünf Teilnehmern in der Südamerikagruppe. Für Brasilien, Uruguay und Paraguay war es jeweils die erste Teilnahme.

Nordamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nordamerikagruppe

Südamerikagruppe

Kontinentalplayoff 
Im innerkontinentalen Playoff konnten sich die USA klar gegen Argentinien durchsetzen.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Großbritannien gegen die USA, und beendete davon die Serie von elf US-amerikanischen Finalteilnahmen in Serie.

Finale 
Im Finale zwischen Großbritannien und Frankreich konnte sich der französische Titelverteidiger mit 3:2 durchsetzen. Es war der fünfte französische Titel in Folge.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1931
Tennisturnier 1931